Имена́ сове́тского происхожде́ния — личные имена, бытующие в языках народов бывшего СССР, например в русском, татарском и украинском языках, появившиеся после Октябрьской революции 1917 года в период расцвета в Советском Союзе моды на неологизмы и аббревиатуры.

Слом прежних общественных устоев и традиций наречения именем, связанных, прежде всего, с обязательностью выбора имени для новорождённого по святцам при совершении обряда крещения, предоставил родителям большую свободу выбора имён своим детям. В качестве личных имён стали использоваться разнообразные нарицательные слова: названия растений (Берёза, Гвоздика, Дуб), минералы (Рубин, Гранит), химические элементы (Радий, Вольфрам, Иридий, Гелий), топонимы (Волга, Гималай, Казбек, Онега), технические и математические термины (Медиана, Дизель, Комбайн, Дрезина), профессии (Танкист) и другие слова, окрашенные революционной идеологией (Идея, Декабрист, Товарищ, Воля, Заря, Атеист, Свобода). Образовывались и производные формы (Ноябрина, Тракторина). Подобное имятворчество иногда называют семантической антропонимизацией.

Большой массив личных имён-неологизмов образовывался от революционных лозунгов, названий некоторых органов новой власти, а также от имён и фамилий революционных лидеров и коммунистических деятелей (Владлен, Дамир, Ким, Рой).

К именам советского происхождения также относятся и многие заимствованные имена. Именно после Октябрьской революции произошёл значительный приток иностранных имён в русский язык. Некоторые из них были связаны непосредственно с деятелями международного коммунистического движения (Роза — в честь Розы Люксембург, Эрнст — в честь Эрнста Тельмана), некоторые ассоциировались с персонажами «прогрессивных» переводных литературных произведений или историческими личностями (Жанна, Эрик, Рудольф, Роберт). Некоторые были известны у других народов, но получили новую расшифровку (Гертруда — героиня труда, Элина — электрификация, индустриализация, Эльмира — электрификация мира, Зарема — за революцию мира, Ренат — революция, наука, труд, Луиджи — Ленин умер, идеи живы). Особое место занимает имя Светлана, которое хоть и было известно ранее, но получило популярность именно в 1920-х годах.

«Красная газета» в январе 1927 года сообщала, что в помощь родителям, желающим переменить обычное имя своему ребёнку на революционное, НКВД выпустило циркуляр, которым это делать разрешено до 3-летнего возраста детей. А именно, для перемены имени необходимо представить в ЗАГС выписку из протокола коллектива ВКП(б) по месту работы родителей, а для безработных, инвалидов и других категорий граждан требуется соответствующая выписка из протокола местного райкома.

В послереволюционную эпоху вошли в употребление и неканонические (не отмеченные в церковных святцах) древнерусские и древнеславянские имена, а также имена, бытующие в других славянских языках (Светозар, Пересвет, Мстислав, Милослава, Любомир, Ванда, Владислав).

Большинство имён советского происхождения — в особенности новообразованные — использовались редко и не прижились, оставшись скорее историко-лингвистическим курьёзом; многие носители экзотических имён, достигнув совершеннолетия, подавали документы на изменение имени. Однако некоторые из этих имён, составленные удачно — например, Владлен, Дамир, сохранились и получили достаточно широкую известность.

Список новообразованных имён

Использование в литературе 
 
В серии детективов Дарьи Донцовой о Виоле Таракановой отчество главной героини - Ленинидовна (от имени Ленинид - ''ленинские идеи'').

В романе Владимира Войновича ''Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина'' ''патриотически настроенная'' женщина называет сыновей-близнецов Догнатием и Перегнатием (от лозунга ''Догнать и перегнать Америку!''). Имена вымышлены автором с целью высмеять имена советского происхождения.
 В романе Аркадия и Георгия Вайнеров «Завещание Колумба» (1988) впервые появляется имя Оюшминальд — от «Отто Юльевич Шмидт на льдине». Директора школы в книге зовут Оюшминальд Андреевич Бутов. Впоследствии многие принимали эту историю за реальную.
  Илья Ильф и Евгений Петров в фельетоне «Мать» писали:
Новорождённого несли в местком. Здесь происходил церемониал вручения подарка. Дарили всегда одно и то же — красное сатиновое одеяло. Но уж за это одеяло председатель месткома брал реванш — над люлькой младенца он произносил двухчасовой доклад о международном положении. Новорождённый, натурально, закатывался, но опытному оратору ничего не стоило его перекричать. Взрослые тоскливо курили. Оркестр часто играл туш. По окончании доклада несколько посиневшему младенцу давали имя: мальчика называли Доброхим, а девочку — Кувалда, надеясь, что детей будут так называть всю жизнь. Потом все с чувством какой-то неловкости шли домой, а председатель, оставшись один, вынимал ведомость и с удовлетворением записывал: «За истёкший квартал проведено политобеденных перерывов 8, культшквалов — 12, октябрин — 42». 
Дома, конечно, всё приходило в норму. Доброхима называли Димой, а Кувалду, естественно, Клавдией. Но чувство неудовлетворённости оставалось ещё долго.

 Корней Чуковский в книге «Живой как жизнь» (глава «Умслопогасы») писал:
В настоящее время всеобщая страсть к сокращению слов мало-помалу потухла. Тем детям, которые при рождении нарекались такими экзотическими именами, как Аванчел (Авангард Человечества), Слачела (Слава Челюскинцам), Новэра (Новая Эра), Долкап (Долой Капитализм) и пр., теперь уже лет сорок, не меньше, и своих детей они называют уже по-человечески: Танями, Олями, Володями, Ванями. 
И ещё один пострадавший: Сиврэн — сокращённая форма четырёх замечательных слов: Сила, Воля, Разум, Энергия. Можно быть твёрдо уверенным, что ни один из его сыновей не будет Сиврэном Сиврэновичем.
 Советские имена в произведениях М. А. Булгакова:
 Бебелина (происходит от фамилии Августа Бебеля; известно по рассказам Михаила Булгакова, возможно, придумано автором)
 Пестели́на — по фамилии П. И. Пестеля; известно по рассказам Михаила Булгакова, возможно, придумано автором.
 Полигра́ф (Полиграф Полиграфович Шариков) — имя литературного персонажа из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
 Новые имена отражены в стихотворении Александра Прокофьева «Страна принимает бой» (1930):

Также это отразил Евгений Долматовский в стихотворении «Октябрины»:

Самуил Маршак писал:

 Лев Васильевич Успенский критикует данный обычай в своей книге «Ты и твоё имя» (1960):

 В третьей части трилогии «Покушение» из книги «Следствием установлено» Безуглова и Кларова есть такой фрагмент: «Моё предложение отвергли, а меня самого отправили в комнату, где мною должен был заняться по возвращении из магазина сын Сухорукова Октябрь. Октябрь Викторович Сухоруков… В то время было немало странно звучащих теперь имён: Медера (международный день работницы), Одвар (Особая Дальневосточная армия), Лагшмира (лагерь Шмидта в Арктике), Персострат (первый советский стратостат) и даже Оюшминальда (Отто Юльевич Шмидт на льдине). А один мой приятель, к ужасу жены и тёщи, назвал сына Пятьвчетом, что означало: пятилетка в четыре года. Но среди этих имён Октябрь и Октябрина были наиболее распространёнными. Сейчас мало кто остался в живых из тех, кого нарекли Октябрём. Мальчики рождения 1918—1922 годов первыми приняли удар в 1941 году.»

Примечания

Ссылки 
 Странные имена со всего Мира!!! 

Русские имена
 
Неологизмы
Необычные имена